Plaats in Indonesië
 Tangkisan (Bayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tangkisan (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Tangkisan (Tawangsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java